Mbaye Diagne (militair), een Senegalees militair die sneuvelde in Rwanda
 Mbaye Diagne (voetballer), een Senegalees voetballer